Tabel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Tabel (1897–1993), deutscher Amtsgerichtsrat und Experte für Jagdhunde
 Hermann Tabel (etwa 1660; † vor dem 8. Mai 1738), britischer Cembalobauer.
 Wilhelm Tabel (1860–1940), deutscher Politiker (DNVP)